E atât de aproape fericirea este un film românesc din 1977 regizat de Andrei Cătălin Băleanu. Rolurile principale au fost interpretate de actorii Diana Lupescu, Albert Kitzl, Margareta Pogonat.

Prezentare

Distribuție
Distribuția filmului este alcătuită din:

Note

Legături externe

Vezi și
 1977 în film

Filme românești
Filme în limba română
Filme din 1977
Filme dramatice românești